Marc Armengol i  Ballbé ( 3 de juny de 1891- 27 d'octubre de 1945), escultor.

Biografia 
Fill d'Antoni Armengol i Trullàs i d'Esperança Ballbé i Mach. El més petit de quatre germans. Des de molt petit ja demostrava la seva afició a l'escultura, fins i tot feia sovint figuretes de fang al carrer amb traça i originalitat. En l'adolescència una greu malaltia li ocasionà funestes conseqüències que el privaren d'un complet desenrotllament físic i li produí un delicat estat de salut. En l'Exposició d'Art Independent celebrada l'any 1907, ja mostrà les primícies del seu art. L'escultor Josep Llimona fou qui li donà les primeres instruccions.

Al setembre del 1915, el regidor Andreu, presenta una moció, per tal de sol·licitar a la Diputació una beca que permeti a l'Armengol traslladar-se a París, al taller de l'escultor Josep Clarà. El ple ho aprova i es fa la petició a la Diputació de Barcelona. Fou un dels fundadors del Gremi d'Artistes i va pintar  juntament amb en Rafel Benet i Joan Duch, autor del fris que decorava el saló de festes delt Gremi. Exposà en públic per primera vegada el 22 de març de l'any 1917, a la galeria d'en Pere Sabater. Tres mesos després en el Foier del Teatre Principal, i el dia 12 d'octubre del 1918, juntament amb el seu amic Rafel Benet, exposà al saló Alavedra. El dia 27 d'octubre, al dia següent de l'exposició, l'Armengol fou víctima de la grip i morí quan tot just havia complert els 27 anys.

Obres 
 El Ballet Popular
 La Noia del Càntir

Bibliografia 
 L'ESCULTOR JOSEP ARMENGOL i BALLBÉ I LA FONT MONUMENTAL DE LA PLAÇA MAJOR. (s. f.). https://pintorviver.blogspot.com/2019/10/lescultor-josep-armengol-i-ballbe-i-la.html

Escultors